Bockholm är en halvö i Föglö kommun på Åland (Finland). Den ligger i den sydöstra delen av landskapet,  km sydost om huvudstaden Mariehamn.

Bockholm utgör den sydligaste delen av Hummersölandet. Söder om Bockholm ligger Ängholmsfjärden med öarna Ladoskär i syd och Yttre Ängholm i sydväst. I norr ligger Bäckö som delvis skiljs från Bockholm av det uppgrundade Bockholms sund.

Terrängen på Bockholm utgörs till största delen av hällmarksskog som bitvis är ganska tät. Näset som förbinder Bockholm med Bäckö består delvis av ängsmark.

På den västra delen av Bockholm finns fyra fritidsfastigheter varav tre har vägförbindelse med Bäckö.

Källor 

Halvöar i Åland
Föglö